

Ратовиці — село в гміні Черниця Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ратовиці — село в гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства